Дані́лін / Дани́лін (
) — російське прізвище. Жіноча форма — Даніліна / Даниліна.

Відомі носії 

 Данілін Владислав Юрійович ( 1983) — народний депутат України 8-го скликання. Член депутатської фракції «Народний фронт».
 Данилін Дмитро Володимирович ( 1983) — російський хокеїст, центральний нападник.
 Данілін Микола Олексійович ( 1959) — український політик, член СПУ; колишній народний депутат України.
 Данілін Сергій Олексійович (1901—1978) — радянський льотчик-випробувач, генерал-лейтенант-інженер. Герой Радянського Союзу (1937).

 Даніліна Лариса Михайлівна ( 1938) — радянська і російська актриса театру і кіно, майстер дубляжу.

Див. також 
 Данилов
 Данилів (значення)